Tippeligaen 2005 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2005 och löpte från 10 april till 29 oktober 2005 och var den 15:e säsongen som Norges högsta division i fotboll för herrar kallades Tippeligaen. Inför säsongen förutspåddes Rosenborg och Vålerenga kämpa om seriesegern. Säsongen slutade med seger för Vålerenga före Start. Dessa två lag kvalade tillsammans med FC Lyn Oslo och Lillestrøm in för spel i Royal League 2005/2006. Bodø/Glimt och Aalesund åkte ner direkt, medan Molde fick behålla platsen efter kvalmatcher mot Moss FK, som slutade på tredje plats i 1. divisjon. Efter att ha vunnit 13 seriemästerskap i rad hade Rosenborg överraskande stora problem denna säsong, och slutade på 7:e plats, efter att ha varit så långt ner som på 12:e plats i tabellen. Den andra stora överraskningen var nykomlingen Start, som slutade tvåa efter att ha legat på första och andra plats genom hela säsongen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Publikrekord
Säsongen 2005 blev den dittills mest publikdragande, med ett snitt på 1 726 145 åskådare, det vill säga ett genomsnitt på 9 484 per match. Detta medförde en ökning på 15% från 2004 års säsong. Matchen som drog flest åskådare var Vålerenga–Rosenborg i näst sista omgången, med 24 894 åskådare.

Spelare som spelade alla matcher

Åtta spelare fick med sig samtliga 2 340 minuter av årets säsong:

Jarl André Storbæk, Ham-Kam
Eddie Gustafsson, Ham-Kam
Arni Gautur Arason, Vålerenga
Frode Hansen, Viking
Ole Martin Årst, Tromsø
Rune Nilssen, Start
Steinar Pedersen, Start
Ragnvald Soma, Brann

Totalt användes 335 spelare under säsongen. Fredrikstad använde flest, 30 stycken.

Domare

Norges Fotballforbund beslutade att använda dessa domare under säsongen 2005:

Skytteligan
Ole Martin Årst, Tromsø IL, 16 mål
Egil Johan Østenstad, Viking FK, 14
Thorstein Helstad,  Rosenborg BK, 13
Arild Sundgot, Lillestrøm SK, 11
Rob Friend, Molde FK, 10
Morten Berre, Vålerenga if, 9
Bengt Sæternes, SK Brann, 9
Marius Johnsen, IK Start, 8
Robert Koren, Lillestrøm SK, 8
Espen Olsen, Hamarkameratene, 8
Jo Tessem, FC Lyn Oslo, 8
Robbie Winters, SK Brann, 8
Olivier Occean, Odd Grenland, 8

Referenser

2005 i Norge
Fotbollssäsongen 2005
2005